Mazda – casa automobilistica giapponese
 Mazda – marchio di lampadine a incandescenza
 Mazda – marchio di pile 
 Ahura Mazdā – divinità dell'antico Mazdeismo o Zoroastrismo